Kerkbrink (Breukelen), een straat in Breukelen, Utrecht
Kerkbrink (Hilversum), een straat in Hilversum, Noord-Holland